Гурлитт, Корнелиус (композитор) (1820—1901) — немецкий композитор
 Гурлитт, Корнелиус (учёный) (1850—1938) — немецкий историк искусства и архитектор, племянник предыдущего
 Гурлитт, Корнелиус — коллекционер, внук предыдущего